strzelnica – teren lub obiekt służący do ćwiczeń w strzelaniu
 strzelnica – stanowisko strzeleckie w formie wąskiego okna, szczeliny w murach obronnych, wieżach i innych umocnieniach.
 strzelnica – historyczna nazwa działobitni
 Strzelnica – radziecki film animowany z 1979 roku w reżyserii Władimira Tarasowa.
 Strzelnica – skała wspinaczkowa w Krakowie